USS Arlington est le nom donné à plusieurs navires de l'United States Navy, la marine militaire des États-Unis, ils portent le nom du comté d'Arlington dans lequel se trouve notamment le Pentagone et le cimetière militaire national :
 le , un navire de transport de la classe Cape Johnson ;
 le , un navire d'attaque et de transport de la classe Haskell, plus tard renommé en  ;
 le , un porte-avion léger initialement nommé  puis converti en navire de commandement et renommé USS Arlington ;
 le , un Landing Platform Dock de la classe San Antonio, en service en 2016.

Arlington